Lindenstein bezeichnet

 Lindenstein (Heppenheim), Berg im Odenwald bei Heppenheim
 Lindenstein, Felsen und Naturdenkmal im Odenwald bei Rimbach, siehe Trommgranit
 Lindenstein, Findling in Gelsenkirchen-Ückendorf, siehe Ückendorf#Ückendorfer Platz
  Lindenstein, Findling in Sandersdorf, siehe Sandersdorf-Brehna
 Lindenstein (Hermeskeil), Gedenkstein bei Hermeskeil
 Lindenstein, Schiff, siehe Lichtenstein-Klasse

Familienname
 Leonhard Lindenstein (Leonhard Diedrich Probst, 1770–1840), baltendeutscher Hofschauspieler in St. Petersburg